Погребняк Анатолій Іванович (1933 — ?) — український радянський діяч, секретар Кіровоградського обласного комітету КПУ, 1-й заступник голови правління республіканського товариства «Знання».
 Погребняк Валерій Андрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Погребняк Володимир Григорович (* 1950) — професор. Доктор технічних наук.
 Погребняк Галина Петрівна (* 1966) — професорка кафедри режисури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
 Погребняк Наталя Олегівна (* 1988) — українська спринтерка.
 Погребняк Олександр Дмитрович (* 1947) — доктор фізико-математичних наук, професор.
 Погребняк Олександр Олександрович (1986) — український актор театру, кіно та дубляжу, радіоведучий.
 Погребняк Павло Вікторович (1983) — російський футболіст, нападник.
 Погребняк Петро Леонтійович (1928–1980) — український радянський партійний діяч.
 Погребняк Петро Степанович (1900–1976) — український вчений-лісівник та ґрунтознавець, академік та віце-президент АН УРСР.
 Погребняк Родіон Гнатович (? — ?) — радянський діяч, голова Південно-рудного тресту, член ВУЦВК. Кандидат у члени ЦК КП(б)У (1930—1934).
 Погребняк Святослав Григорович (1961—2016) — український зоолог, музеолог.
 Погребняк Юрій Анатолійович (1959) — радянський футболіст та український тренер, півзахисник.
 Погребняк Яків Петрович (1928) — український радянський партійний діяч.
 Погребняк Яким (рр. н. і см. невід.)  — український народний майстер-будівничий 18 століття.

Див. також 
 Погрібняк
 Погребняки

Примітки 

українські прізвища